Глібовичі — білорусько-литовський шляхетський рід.

Населені пункти 
 Глібовичі — село в Львівському районі Львівської області.
 Глібовичі (станція) — залізнична станція в однойменному селі.
 Великі Глібовичі — село у Львівському районі Львівської області.
 Глебовичі — селище в складі Берестовицького району Гродненської області, Білорусь.